Il singolare del torneo di tennis U.S. Pro Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marat Safin che ha battuto in finale Greg Rusedski 6-4, 7-6(11).

Teste di serie 

 Greg Rusedski (finale)
 Marcelo Ríos (quarti di finale)
 Félix Mantilla (secondo turno)
 Cédric Pioline (secondo turno)

 Sébastien Grosjean (quarti di finale)
 Marat Safin (campione)
 Jim Courier (primo turno)
 Jonas Björkman (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Pro Tennis Championships 1999
ATP Tour 1999